Papirus brukliński 35.1446 – spis niewolników z czasów XIII dynastii
 Brukliński papirus medyczny – papirus skatalogowany jako Papyrus Brooklyn 47.218.48 & 47.218.85